Por Sankt Peter pode estar à procura de:
 Sankt Peter - um município na região administrativa de Freiburg , estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Sankt Peter - uma comuna no cantão de Grisões, na Suíça.

Desambiguação